CyanogenMod (kort CM) understøtter officielt over 220 enheder for versionerne CM 6 til CM 12, med eksperimentielle, natlige, månedlige og stabil bygninger for flere enheder. Enheder som anses for officielt understøttet omfatter følgende:

Eksterne henvisninger 
 http://www.cyanogenmod.org/ 
 Official website of Supported devices 
 CyanogenMod Wiki 
 Official CyanogenMod download page 
 CyanogenMod on Google+ 
 Android Source Code Project 

Telekommunikation